Витриченко — украинская фамилия. Известные носители:
 Витриченко, Елена Игоревна (род. 1976) — украинская спортсменка (художественная гимнастика); дочь Нины Витриченко.
 Витриченко, Нина Михайловна (1954—2010) — тренер по художественной гимнастике.